8816 Ґамов (8816 Gamow) — астероїд головного поясу, відкритий 17 грудня 1984 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,465.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (8801-8900)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1984
Головний пояс астероїдів